Primaz da Irlanda é um título conferido aos Arcebispos de Dublim, tanto católicos quanto anglicanos. Todavia, isto não indica que o arcebispo é o clérigo mais proeminente de sua denominação cristã na Irlanda, mas apenas o segundo na hierarquia, visto que em ambas as denominações a figura mais importante é a dos Arcebispos de Armagh, que também ostentam simultaneamente o título de Primaz de Toda Irlanda.

O arcebispo católico preside sobre a Arquidiocese de Dublim e o arcebispo da Igreja da Irlanda sobre as Dioceses Unidas de Dublim e Glendalough.

 The Catholic Encyclopedia. Nova Iorque: Robert Appleton Company, 1909.

Ligações externas 
 -Arquidiocese de Dublin por Giga-Catholic Information
 -Arcebispo de Dublin (Igreja da Irlanda)

Episcopado católico
Igreja Católica na Irlanda
Igreja da Irlanda
Igreja Anglicana